João Olavo Souza derrotou Alejandro Gonzalez por 6-4, 6-4 na final e conquistou o torneio.

Cabeças-de-Chave

 Horacio Zeballos (Primeira Rodada)
 Alejandro González (Final)
 Guido Pella (Semifinal)
 Facundo Bagnis (Primeira Rodada)

<li>  Facundo Argüello (Quartas de final)
<li>  Martín Alund (Primeira Rodada)
<li>  'João Olavo Souza (Campeão)
<li>  Víctor Estrella (Primeira Rodada)

Finais

Tabela

Chave 1

Chave 2

 Main Draw
 Qualifying Draw

Simples 2014
ATP Challenger Tour de 2014
Tênis de 2014 no Brasil